Hokkaido kan syfta på:

 Hokkaido – en av Japans fyra stora öar
 Hokkaido prefektur – en prefektur på ön med samma namn
 Hokkaido (hundras) – en hundras
 Hokkaidoponny – en hästras
 Hokkaido Nippon Ham Fighters – ett professionellt baseball-lag
 3720 Hokkaido – en asteroid